Livadostro Bay kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Órmos Livadhóstrou, vik, 
 Kólpos Alkionídhon, vik, 

Robotskapade Greklandförgreningar